Josef Toufar – katolicki ksiądz
 Toufar (imię) – imię męskie